Вита́лий Ива́нович Бугро́в (14 мая 1938 — 24 июня 1994) — русский советский критик, библиограф и историк фантастической литературы, редактор и автор фантастических рассказов.

Биография 
Окончил филологический факультет Уральского университета. С 1955 года жил в Свердловске. Работал школьным учителем, воспитателем в интернате, с 1966 года — в редакции журнала «Уральский следопыт».

Один из ярких и последовательных пропагандистов и подвижников научной фантастики в СССР. В течение многих лет заведовал отделом фантастики в журнале «Уральский следопыт», был одним из основных организаторов фестиваля и премии «Аэлита». Вместе с Б. Ляпуновым был один из первых популяризаторов российской дореволюционной и советской довоенной фантастики. Многочисленные статьи и заметки Бугрова объединены в книгах «В поисках завтрашнего дня. О фантастике всерьёз и с улыбкой» (1981) и «1000 ликов мечты. О фантастике всерьёз и с улыбкой. Очерки и этюды» (1988). Активно занимался библиографией фантастики, среди его исследований выделяются: «Советская фантастика: Книги 1917—1975 гг.» (1979), «Погребённые в периодике (1945—1976)» (1980), а также аннотированные указатели, составленные в соавторстве с И. Халымбаджой — «Фантастика в дореволюционной русской литературе» (1983) и «Довоенная советская фантастика» (1986; доп.1989; доп.1992).

Лауреат премии Великое Кольцо (1981), премии им. И. Ефремова (1988) и премии «Странник» (1995) в номинации «Паладин фантастики».

Скончался в 1994 году. Похоронен на Широкореченском кладбище.

В 1997 году был издан посмертный сборник рассказов Бугрова «Второе путешествие Филеаса Фогга» и учреждена мемориальная премия «Аэлиты» — Премия им. В. Бугрова — за вклад в фантастиковедение.

Библиография

Книги 
 Бугров В. В поисках завтрашнего дня. О фантастике всерьез и с улыбкой. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд., 1981. — 223 с.
 Бугров В. Второе путешествие Филеаса Фога. — Екатеринбург: Уральский следопыт, 1997. ISBN 5-58385-013-X.

Рассказы 
 Ассистент доктора Кларка // Уральский следопыт. — 1963. — № 11. — С. 45-51.
 Затылок в зеркале // Уральский следопыт. — 1966. — № 10. — С. 70-75.
 Островитяне // Бугров В. Второе путешествие Филеаса Фога. — Екатеринбург: Уральский следопыт, 1997.
 Рыцарь: Рассказ-шутка // Уральский следопыт. — 1965. — № 11. — С. 78.
 Тот, который создавал их предков // Бугров В. Второе путешествие Филеаса Фога. — Екатеринбург: Уральский следопыт, 1997. — С. 67-70.

Критика 
 Бугров В. И. 1000 ликов мечты: О фантастике всерьёз и с улыбкой / В. И. Бугров. — Свердловск, 1988. — 288 с.
 «Всё то же: люди среди людей…» // Урал. — 1980. — № 3. — С. 172—176.
 Есть ли жизнь на Земле? // Уральский следопыт. — 1981. — № 4. — С. 62-63.
 Забытые страницы // Уральский следопыт. — 1968. — № 1. — С. 63-69.
 …И выдумали самих себя! // Уральский следопыт. — 1970. — № 7. — С. 72-77.
 Капитан Немо в России // Уральский следопыт. — 1974. — № 7. — С. 55.
 Конструктор мечты // Собеседник: Сб. для юношества. Вып. 4. — Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1979. — С. 61-75.
 Лоция в книжном мире // Уральский следопыт. — 1975. — № 12. — С. 69.
 О фантастике — всерьёз и с улыбкой // Собеседник: Сб. для юношества. Вып. 1. — Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1974. — С. 77-93.
 О фантастике — всерьёз и с улыбкой // Собеседник: Сб. для юношества. Вып. 2. — Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1975. — С. 61-75.
 О фантастике — всерьёз и с улыбкой // Собеседник: Сб. для юношества. Вып. 3. — Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1977. — С. 113—129.
 Обитаемая Луна // Только один старт: Фант. рассказы и повести. — Свердловск: СУКИ, 1971. — С. 195—204.
 От бересты к…? // Уральский следопыт. — 1966. — № 10. — С. 40-42.
 От составителя // Только один старт: Фант. рассказы и повести. — Свердловск: СУКИ, 1971. — С. 5-6.
 Послесловие // Ефремов И. Час Быка: НФ роман. — Свердловск: СУКИ, 1989. — С. 438—446.
 (С И. Чебаненко) Проданный… аппетит // Уральский следопыт. — 1970. — № 10. — С. 76.
 Путеводитель по стране чудес // Уральский следопыт. — 1971. — № 1. — С. 79.
 Седьмой материк // Уральский следопыт. — 1969. — № 1. — С. 64-67.
 Собирающий красоту // Уральский следопыт. — 1972. — № 12. — С. 48-51.
 Собирающий красоту // Собеседник : Сб. для юношества. Вып. 2. — Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1975. — С. 75-85.

Библиографии 
 (С И. Халымбаджой) Довоенная советская фантастика: Материалы к биобиблиографии // Поиск-86. — Свердловск: СУКИ, 1986. — С. 311—335.
 Погребённые в периодике (1945—1975) // Собеседник: Сборник для юношества. Вып. 5. — Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1980. — С. 205—222.
 Советская фантастика: книги 1917—1975 гг. // Собеседник: Сб. для юношества. Вып. 4. — Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1979. — С. 217—247.
 (С И. Халымбаджой) Фантастика в дореволюционной русской литературе: Опыт биобиблиографии // Поиск-83. — Свердловск: СУКИ, 1983. — С. 328—352.
 Фантастика Урала и Сибири (библиография) // Только один старт: Фант. рассказы и повести. — Свердловск: СУКИ, 1971. — С. 205—209.

О Бугрове 
 Гаков Вл. Один из славного племени книжников // ЗС. — 1982. — № 9. — С. 43.
 Гопман В. (В. Бугров. В поисках завтрашнего дня) // ДЛ. — 1983. — № 2. — С. 48-49.
 Казанцев С. О Виталии Ивановиче // Бугров В. Второе путешествие Филеаса Фога. — Екатеринбург: Уральский следопыт, 1997. — С. 3-8.

Литература 
 Харитонов Е. Бугров Виталий Иванович (1938—1994) 
 Фантастика 3000. Бугров Виталий Иванович 
 Бугров В. Библиография 
 К дню рождения Виталия Ивановича Бугрова 

Лауреаты премии имени Ивана Ефремова
Писатели СССР
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Критики научной фантастики
Выпускники Уральского государственного университета
Лауреаты премии «Странник»
Лауреаты премии имени Александра Беляева
Похороненные на Широкореченском кладбище